Ruggero I di Foix (1034 circa – 1064 circa) – nobile francese, conte di Foix
 Ruggero I del Maine (Roger du Maine, 850 circa – 900 circa) – conte del Maine
 Ruggero I di Montgomery (... – prima del 1048) – visconte di Hiesmois e signore di Montgommery
 Ruggero I di Sicilia (Gran Conte Ruggero o Jarl Rogeirr, 1031 circa – 1101) – Conte di Sicilia